Paweł Jasieński (zm. 1485) – kasztelan sandomierski, marszałek nadworny koronny, podskarbi wielki koronny
 Paweł Jasieński (zm. 1505) – starosta grabowiecki, kampinoski i chełmski